

Persone 
 Anne Pescatore – pittrice lussemburghese
 Antoine Pescatore – politico e imprenditore lussemburghese
 Claude Pescatore – politico e imprenditore lussemburghese
 Dominique Pescatore – avvocato lussemburghese
 Enrico Pescatore – ammiraglio e corsaro genovese
 Ferdinand Pescatore – politico lussemburghese
 Fred Pescatore – scrittore statunitense
 Gabriele Pescatore – magistrato italiano
 Guillaume Pescatore – imprenditore lussemburghese
 Gustav Pescatore – giurista tedesco
 Jean-Pierre Pescatore – imprenditore e filantropo lussemburghese
 John Pescatore – canottiere statunitense
 Matteo Pescatore – giurista e politico italiano
 Maurice Pescatore – politico lussemburghese
 Pierre Pescatore – magistrato lussemburghese
 Théodore Pescatore – politico lussemburghese
 Théodore Pescatore – imprenditore lussemburghese
 Théodore Pescatore – ingegnere lussemburghese

Altro 
 Pescatore – colui che pratica l'attività della pesca
 Pescatore – brano musicale di Pierangelo Bertoli del 1980
 Pescatore – dipinto di Enrico Fonda

Pagine correlate 
 Pescatori (disambigua)